Osoby o nazwisku Komarnicki:

 Bazyli Jan Komarnicki – skarbnik, podwojewodzi, regent i cześnik w 18. wieku
 Edward "Ed" Komarnicki (* 1949) – kanadyjski polityk
 Edward Rafał Komarnicki (1912–1992) - polski inżynier, profesor, prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie
 Emilia Komarnicka (* 1985) – polska aktorka i wokalistka
 Gyula Komarnicki (1885–1975) – węgierski taternik i autor przewodników 
 Grzegorz Komarnicki – kapitan Korpusu Kadetów, pułkownik w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Jan Komarnicki –  podczaszy w latach 1731–1735
 Józef Komarnicki (1853–1920) – rektor Uniwersytetu Lwowskiego i greckokatolicki poseł
 Roman Komarnicki (1887–1973) – węgierski taternik, alpinista, prawnik i adwokat
 Tadeusz Komarnicki (* 1940) – generał dywizji WP
 Todd Komarnicki (* 1965) – amerykański scenarzysta i reżyser
 Tytus Komarnicki (1896–1967) – polski doktor prawa, dyplomata i historyk
 Wacław Komarnicki (1891–1954) – polski prawnik, działacz polityczny, minister i  profesor
 Władysław Komarnicki (* 1945) – polski przedsiębiorca i senator
 Zygmunt Erazm Komarnicki (1808–1868) – polski historyk i tłumacz 

 Zobacz też
 Komarnicki Hrabia
 Komarniki
 Komornicki

Polskie nazwiska